Huaiyin kan avse följande platser i Kina:

 Huai'an – stad på prefekturnivå i Jiangsu-provinsen, tidigare benämnd Huaiyin
 Huaiyin, Huai'an – stadsdistrikt i föregående
 Huaiyin, Jinan  – stadsdistrikt i Jinans stad på prefekturnivå, Shandong-provinsen